Ten Years After () — дебютный студийный альбом британской блюз-рок группы Ten Years After, выпущенный на лейбле Decca в 1967 году.

Об альбоме 
Ten Years After содержит кавер песни Вилли Диксон «Spoonful», которая стала более известной в обработке группы Cream. Половина альбома состоит из чужого материала в отличие от более поздних работ группы, в основном, содержащие песни полностью сочинённые Элвином Ли.

Список композиций

Участники записи 
 Элвин Ли — гитара, вокал
 Лео Лайонс — бас-гитара
 Чик Черчилль — орган
 Рик Ли — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 1967 года
Альбомы Decca Records
Альбомы психоделического рока
Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Ten Years After